Das Herrendoppel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1949 war ein Tenniswettbewerb in Sopot.

Ergebnisse

Quelle 
 Sport i Wczasy, 1949, Nr. 65 und 66, verfügbar bei sbc.org.pl

Anmerkungen 

Tennisturnier in Sopot
Tennisturnier 1949
Herrentennisturnier